A Ghost Army (em português: Exército Fantasma) foi uma unidade de dissimulação tática do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial imitando operações britânicas anteriores e oficialmente conhecido como 23rd Headquarters Special Troops. A unidade com 1100 homens recebeu uma missão única no Exército dos Estados Unidos: passar-se por outras unidades do exército estadunidense para enganar o inimigo.

Desde quando chegaram na França, semanas após o desembarque na Normandia, até o fim da guerra realizaram "apresentações itinerantes" usando tanques infláveis, caminhões de som, transmissões de rádio falsas e dissimulações. Eles encenaram mais de 20 simulações, frequentemente operando próximo das linhas de frente. Suas missões foram mantidas em segredo até 1996 e alguns detalhes ainda são mantidos em sigilo.. A unidade foi tema de um documentário da PBS em 2013

Operação Viersen
A operação de maior sucesso foi a Operação Viersen, que aconteceu de 18 a 24 de março de 1945. O Exército Fantasma usou 600 veículos insufláveis; uniforme falsos para personificar soldados de outras unidades; e gravações da construção de pontes flutuantes, para enganar os alemães fazendo-os acreditar que a 30ª Divisão de Infantaria e a 79ª Divisão de Infantaria estavam a preparar-se para cruzar o Rio Reno. Os alemães moveram a maior parte das suas defesas através do rio a partir do local suspeito das duas divisões, bombardeando um exército que não existia.

História militar dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial
Camuflagem militar